Chaetodipterus är ett släkte av fiskar. Chaetodipterus ingår i familjen Ephippidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Chaetodipterus